Holes steht für:

 Löcher. Die Geheimnisse von Green Lake, ein Roman von Louis Sachar aus dem Jahr 1998
 dessen Verfilmung Das Geheimnis von Green Lake aus dem Jahr 2003

Siehe auch: 
 Hole